Совте́р-де-Беа́рн () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE кантона — 6438. Всего в кантон Совтер-де-Беарн входили 20 коммун, из них главной коммуной являлась Совтер-де-Беарн.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 4160 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Совтер-де-Беарн на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи